Ильино — деревня в Торжокском районе Тверской области, в 16 километрах к югу от Торжка.

С 2006 года относится к Пироговскому сельскому поселению.

Основная часть располагается к западу от железнодорожной станции Льняная, узла линии «Лихославль — Торжок — Ржев — Фаянсовая» (Список станций).

Есть четыре улицы — Молодёжная, Новая, Станционная, Центральная. В деревне есть магазин и почтовое отделение
.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ильино на топографической карте

Населённые пункты Торжокского района